El ratpenat cuallarg de Bemmelin (Chaerephon bemmeleni) és una espècie de ratpenat de la família dels molòssids.

Distribució 
Es tracta d'una espècie africana, que viu concretament a Burkina Faso, Camerun, la República Centreafricana, el Txad, la República Democràtica del Congo, Costa d'Ivori, Etiòpia, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, Libèria, Mali, Nigèria, Ruanda, el Senegal, Sierra Leone, el Sudan, Tanzània i Uganda.

Subespècies 
 Chaerephon bemmeleni bemmeleni
 Chaerephon bemmeleni cistura

Referències

Enllaços externs 

Chaerephon